Ladies Tour of Norway 2015 var anden udgave af Ladies Tour of Norway, et cykelløb for kvinder i Halden, som er klassificeret 2.2 af UCI. Løbet blev vundet af Boels-Dolmans-rytteren Megan Guarnier fra USA. Danske Amalie Dideriksen vandt ungdomstrøjen.

Hold 
  Alé-Cipollini
  Bigla
  Boels-Dolmans
  Hitec Products
  Liv-Plantur
  Orica-AIS
  Rabo-Liv
  Rytger
  Wiggle-Honda
  Team BMS BIRN

Etaperne

Etaperesultater

350 Criterium 
14. august 2015 – Halden til Halden,

1. etape 
15. august 2015 – Strømstad til Halden,

2. etape 
16. august 2015 – Halden til Halden,

Trøjerne dag for dag

Resultater

Referencer 

2015
Cykelløb i 2015